Квитне́вое (; до 2016 г. Ки́рово) — село, Кировский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320683001. Население по переписи 2001 г. составляет 191 (91/100 м/ж) человек.

Является административным центром Кировского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Слобожанское, Мирное, Шевченково Первое и Шевченково Второе.

Географическое положение 
Село Квитневое находится в 4-х км от г. Лозовая, железнодорожная станция Пост 934 км, автомобильная дорога , часть села раньше называлась Короленко, примыкает к селу Мирное.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР населенные пункты Кировского сельсовета — хутора Веселый, Галич и Охочий объединены в один населеннй пункт, который назван село Кирово.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и птице-товарная фермы.
 «Компакт», частное сельскохозяйственное предприятие.

Культура 
 Школа.

Экология 
 61-й арсенал Министерства обороны. 27 августа 2008 г. на арсенале произошел большой пожар. В селе Кирово пострадала школа.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района